

Letteratura
Il grande indiano (The Vanishing American) – romanzo del 1925 di Zane Grey

Cinema
Stirpe eroica (The Vanishing American) – film statunitense del 1925 diretto da George B. Seitz
Sakiss, vendetta indiana (The Vanishing American) – film statunitense del 1955 diretto da Joseph Kane